Фадиха — название географических объектов.

Казахстан 
 Фадиха — название села Маралды в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области до 1999 года.
 Фадиха — река в Восточно-Казахстанской области Казахстана, приток реки Бухтарма.

Россия 
 Фадиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.